L'édition 2022 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du  au 30 octobre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, du Français Gaël Monfils et de l'Italien Matteo Berrettini. Ils sont respectivement remplacés par Marcos Giron, Pedro Cachín et Oscar Otte.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le tournoi en simple en battant en finale Denis Shapovalov. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Alexander Erler et Lucas Miedler décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et Andrés Molteni. Il s'agit chacun de leur  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Vienne
Sport en Autriche en 2022
Tennis en octobre 2022